Milli kan syfta på följande:

 Milli, SI-prefix
 Milli (namn), ett kvinnonamn
 Milli (vattendrag i Armenien)
 Milli Vanilli, en tysk musikgrupp